Michail Juzjnyj och Mischa Zverev var regerande mästare.

Lottning

Finaler 

Gerry Weber Open 2009